Дание́льссон () — фамилия шведского происхождения.

Известные носители:
 Даниельссон, Бенгт (1921—1997) — шведский этнограф и путешественник, директор Шведского национального музея этнографии, участник экспедиции на плоту «Кон-Тики».
 Даниельссон, Йёста (1912—1978) — шведский шахматист.

См. также